Kovács Attila
 Kovács Attila (1938–2017) képzőművész, szintaktikus
 Kovács Attila (1939–2010) világbajnok kardvívó, mérnök, informatikai újságíró
 Kovács Attila (1941–2009) építész, a Budapest XVI. kerületének polgármestere (1994–1998)
 Kovács Attila (1942) operaénekes (basszus)
 Kovács Attila (1951) tájfutóedző
 Kovács Attila (1951) díszlettervező
 Kovács Attila (1953) zeneszerző, zongorista
 Kovács Attila (1954) külkereskedő, a Budapesti Árutőzsde elnöke (1999–2002)
 Kovács Attila (1955) vállalkozó, sportvezető, az MLSZ elnöke (1998–1999)
 Kovács Attila (1956) válogatott labdarúgó, kapus, testnevelő tanár
 Kovács Attila (1959) énekes (tenor)
 Kovács Attila (1960) atléta, rövidtávfutó
 Kovács Attila (1961) kosárlabdázó, edző
 Kovács Attila (1963) atléta, ultramaratoni futó
 Kovács Attila (1963) kerékpárversenyző
 Kovács Attila orvos, reumatológus, belgyógyász, címzetes egyetemi tanár
 Kovács Attila (1966) politikus, ajkai polgármesterjelölt (Jobbik)
 Kovács Attila (1967) politikus, Budapest XV. kerületében önkormányzati képviselő (Fidesz)
 Kovács Attila (?–2021) ingatlanfejlesztő, építész, milliárdos
 Kovács Attila (1973), muravidéki magyar történész
 Kovács Attila (1974) profi ökölvívó
 Kovács Attila (1974) erdélyi magyar politikus
 Kovács Attila (1975) labdarúgó (Haladás, Tatabánya)
 Kovács Attila (1981) labdarúgó, kapus
 Kovács Attila (1996) korosztályos válogatott jégkorongozó, ifjúsági olimpiai ezüstérmes
 Kovács Attila (1996) atléta, hosszútávfutó
 Kovács Attila (?) kalapácsvető – a Bp. Építők SC bajnokcsapatának (1974) tagja
 Kovács Attila (?) Balogh Rudolf-díjas fotóriporter
 Kovács Attila (?) politikus, a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselőjelöltje (Budapesti 17. sz. országgyűlési egyéni választókerület)

hasonló nevűek
 Kovács Attila Zoltán (1972 –) romániai magyar irodalomtörténész, -kutató, szerkesztő, könyvkiadó, fordító
 Kovács P. Attila (1964) matematikus

egyéb
Paládi-Kovács Attila (1940) néprajzkutató, muzeológus

Jegyzetek